Пожа́рная пло́щадь — название площадей в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.
 Пожарная площадь — площадь в Выборге.
 Пожарная площадь — площадь в Твери.
 Пожарная площадь — бывшее название Площади Восставших в Челябинске.